Посухов — название населённых пунктов на Украине:

 Посухов — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Посухов — село в Бережанском районе Тернопольской области.